Cippori
 Seforis (Park Narodowy Cippori)
 Rezerwat przyrody Ja’ar Cippori
 Strefa przemysłowa Cippori
 Mordechaj Cippori